Das Dameneinzel der Mittelmeerspiele 2022 war ein Tenniswettbewerb in Oran.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Draw der Damen im Einzel (englisch)

Tennis Dameneinzel
Tennisturnier 2022
Tennisturnier in Oran
2022 Dameneinzel